Église San Salvatore (Saint-Sauveur en français) peut désigner :
 Église San Salvatore in Lauro à Rome.
 Église San Salvatore ai Monti à Rome.
 Église San Salvatore in Onda à Rome.
 Église San Salvatore al Vescovo à Florence.
 Église San Salvador (ou San Salvatore) à Murano.

Voir aussi 
 Église San Salvador à Venise.
 
 .
 

Homonymie d'édifices religieux en italien